Dan Collette ist der Name folgender Personen:

* Dan Collette (Musiker) (1954–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dan Collette (Fußballspieler) (* 1985), luxemburgischer Fußballspieler